Birney ist der Familienname folgender Personen:
 David Birney (1939–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 David B. Birney (1825–1864), US-amerikanischer Offizier
 Earle Birney (1904–1995), kanadischer Schriftsteller
 Elmer C. Birney (1940–2000), US-amerikanischer Mammaloge
 James G. Birney (1792–1857), US-amerikanischer Abolitionist, Politiker und Jurist
 James M. Birney (1817–1888), US-amerikanischer Politiker
 Reed Birney (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 William Birney (1819–1907), US-amerikanischer Abolitionist, Professor, Offizier, Attorney, Autor

Birney ist auch:
 eine Kurzbezeichnung für das US-amerikanische Straßenbahnfahrzeug Birney Safety Car